Rupbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Rupbach (Steinsberg), Teil der Ortsgemeinde Steinsberg im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Rupbach oder auch Elzer Bach, rechter Zufluss des Erbachs in Elz, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen; siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Elbbach
 Rupbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn bei Rupbach, Ortsgemeinde Steinsberg, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz; siehe Liste der Nebenflüsse der Lahn
 Rupbach (Taubkyll), rechter Zufluss der Taubkyll (zur Kyll) in Ormont, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Ruppach
 Ruppersbach